В'ячеслав Петрович Комраков (31 січня 1954, Саратов, СРСР — 24 серпня 2006, Ташкент, Узбекистан) — радянський хокеїст, нападник. Майстер спорту СРСР.

Спортивна кар'єра 
Вихованець саратовського «Кристала». Виступав за команди майстрів «Кристал» (Саратов), «Бінокор» (Ташкент), «Динамо» (Рига), «Сокіл» (Київ), «Іжсталь» (Устинов). За дев'ять сезонів у вищій лізі провів 267 матчів (66+40).

Статистика 
Статистика виступів у лігових матчах:

Посилання 
 
 Комраков В'ячеслав Петрович  на сайті «Спорт-страна.ру» 

Уродженці Саратова
Радянські хокеїсти
Хокеїсти «Кристала» (Саратов)
Хокеїсти «Сокола» (Київ)
Хокеїсти «Динамо» (Рига)
Хокеїсти «Іжсталі»
Спортсмени Ташкента